Премьер-лига сезона 2019/20 () — 28-й розыгрыш Премьер-лиги, основанной в 1992 году в качестве высшего дивизиона в системе футбольных лиг Англии.

Сезон начался 9 августа 2019 года и должен был завершиться 17 мая 2020 года, но фактически завершился 26 июля 2020 года.

В этом сезоне в Премьер-лиге впервые использовалась система видеопомощи арбитрам (VAR). Также в сезоне 2019/20 в Премьер-лиге впервые прошёл зимний 10-дневный перерыв в феврале.

6 марта 2020 года было объявлено, что из-за вспышки коронавирусной инфекции руководство Премьер-лиги приняло решение об отмене ритуала предматчевых рукопожатий игроков и судей до дальнейшего уведомления. 11 марта Премьер-лига объявила об переносе матча между «Манчестер Сити» и «Арсеналом», который должен был пройти в этот день, в качестве «меры предосторожности» из-за риска распространения коронавируса. 13 марта 2020 года Премьер-лига совместно с Английской футбольной лигой и Женской суперлигой Англии объявили об остановке турниров, как минимум, до 3 апреля с последующим переносом матчей. 19 марта было объявлено, что возобновление футбольных турниров в Англии откладывается, как минимум, до 30 апреля. 3 апреля было объявлено о приостановке Премьер-лиги на неопределённый срок. 28 мая Премьер-лига объявила о планах по возобновлению сезона с третьей недели июня при пустых стадионах.

Чемпионский титул выиграл «Ливерпуль» после поражения «Манчестер Сити» от «Челси» 25 июня 2020 года.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
«Норвич Сити» принял участие в Премьер-лиге впервые с сезона 2015/16. «Шеффилд Юнайтед» сыграл в Премьер-лиге впервые с сезона 2006/07. «Астон Вилла» стала победителем плей-офф Чемпионшипа и вышла в Премьер-лигу впервые с сезона 2015/16.

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

География соревнований 
В Премьер-лиге сезона 2019/20 принимают участие 5 клубов из Лондона, по два клуба представляют Манчестер и Ливерпуль.

Стадионы

Тренеры, капитаны, поставщики формы и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица

Результаты матчей

Статистика

Бомбардиры

Хет-трики 

 Примечания
4 Игрок забил 4 гола.

Голевые передачи

Сухие матчи

Награды

Ежемесячные награды

Ежегодные награды

Тренер сезона Премьер-лиги 
Награду лучшему тренеру сезона в Премьер-лиге получил Юрген Клопп.

Игрок сезона Премьер-лиги 
Награду лучшему игроку сезона в Премьер-лиге (EA SPORTS Player of the Season) получил Кевин Де Брёйне.

Молодой игрок сезона Премьер-лиги 
Награду лучшему молодому игроку сезона в Премьер-лиге получил Трент Александер-Арнольд.

Гол сезона Премьер-лиги 
Награду «гол сезона» в Премьер-лиге получил Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур») за забитый мяч в ворота «Бёрнли» 7 декабря 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2019/2020
Англия
1
Англия 1